Fenyő István (1917–1987) matematikus, vegyész
 Fenyő István  (1929–2017) József Attila-díjas irodalomtörténész, műkritikus, pedagógus, egyetemi tanár.